McClelland est un nom propre, notamment utilisé pour :

Patronymes  

 David McClelland (1917– 1998), psychologue américain.
 Faye McClelland (née en 1979), triathlète handisport britannique
 :
 John McClelland (naturaliste) (1805-1883), médecin et naturaliste britannique.
 John McClelland (footballeur) (né en 1955), footballeur nord-irlandais. 
 
 Sam McClelland (2002-), footballeur international nord-irlandais.

Toponyme 

 McClelland, ville du comté Pottawattamie, en Iowa, aux États-Unis.

Voir aussi